O Instituto de Cultura Espírita do Brasil (ICEB) é uma sociedade civil brasileira.

Com sede na cidade do Rio de Janeiro, tem por objeto a divulgação da Doutrina Espírita codificada pelo pedagogo francês Allan Kardec, notabilizando-se por suas iniciativas culturais no âmbito da religião espírita.

História
Também conhecido pelo epíteto de "Casa de Deolindo Amorim", foi fundado pelo jornalista, escritor e conferencista espírita Deolindo Amorim, em 7 de dezembro de 1957.

O médico psiquiatra, escritor e conferencista Jorge Andrea dos Santos foi o seu Presidente de Honra.

Ligações externas
Página oficial

Associações espíritas de pesquisa, estudo e divulgação